Forjaz ist der Familienname folgender Personen:

 António Pereira Forjaz (1893–1972), portugiesischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Cipriano Forjaz, portugiesischer Kolonialverwalter
 José Forjaz (* 1936), portugiesisch-mosambikanischer Architekt